Bartholomée  de Constantinople (en grec : Βαρθολομαίος Α) est l'actuel primat de l'Église orthodoxe de Constantinople depuis le . 
Pierre Bartholomée (né le  à Bruxelles) est un chef d'orchestre, compositeur et pianiste belge.
Bartholomew J. Simpson est le nom complet de Bart Simpson.
Prénom masculin